Chara puede referirse a:

 Chara, género de algas.
 Chara, otro nombre de la estrella Asterion (también llamada Beta Canum Venaticorum).
 Chara, cantante y actriz japonesa.
 Chara, localidad rural del Krai de Zabaikalie (Rusia).
 Arenas de Chara, pequeño desierto ―de arena― en el sur de Siberia (Rusia).
 chara, nombre común de la planta Fagus sylvatica.
 chara, nombre común de múltiples especies de aves de la familia Corvidae del continente americano, pertenecientes a los géneros Aphelocoma, Cyanocitta, Cyanocorax, Cyanolyca, Gymnorhinus y Psilorhinus.